Rašić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Rašić (* 1984), serbischer Basketballspieler
 Damir Rašić (* 1988), kroatischer Fußballspieler
 Josip Rašić (* 1978), deutsch-kroatischer Fußballspieler
 Milan Rašić (* 1985), serbischer Volleyballspieler
 Milena Rašić (* 1990), serbische Volleyballspielerin